Savage 110FP — американская винтовка, выпускается компанией Savage Arms. Она оснащена продольно скользящим поворотным затвором. Ствол — плавающий. Ложа сделана из пластика. Приклад имеет регулируемый упор для щеки. Винтовка оснащена гнездом для креплений под оптику. Открытых прицельных приспособлений нет.

Ссылки 
 Описание снайперской винтовки Savage 110FP на сайте world.guns.ru

Снайперские винтовки США